Ниже представлен список городов американского штата Теннесси.

Общие сведения 
Согласно данным 2010 года, около 56 % населения штата проживали в инкорпорированных населённых пунктах (городах и малых городах), оставшиеся 44 % — в неинкорпорированных населённых пунктах.

В Теннесси употребляются именования «город» (city) и «малый город» (town), но они не имеют юридического различия, как в других штатах страны: это не связано с количеством жителей, датой основания или формой (само)управления. В совокупности они именуются просто «муниципалитетами».

Согласно , чтобы стать новым «городом», в населённом пункте должно проживать не менее 1500 человек для типа самоуправления «мэр-олдермен»; или не менее 5000 человек для типа «совето-управляющее правительство». Населённый пункт, независимо от количества жителей, не может претендовать на право стать «городом», если он находится ближе трёх миль (4,83 км) от уже существующего города; ближе пяти миль (8,05 км) от уже существующего города с населением более  человек (таковых в штате насчитывается шесть). До 1953 года требования к «новому городу» были гораздо мягче, поэтому в настоящее время в штате существуют 145 (из 345 всего) городов с населением менее 1500 человек.

Не редкость, если город находится одновременно в двух округах, четыре раза встречаются случаи нахождения в трёх округах одновременно.

Столица штата — город Нашвилл (первый по количеству жителей и по площади в штате).

«Рекордсмены» 

 Самый густонаселённый — Нашвилл (694 144 чел.)
 Самый малонаселённый — Коттидж-Гров (86 чел.)
 Самый большой по площади — Нашвилл (1362,2 км²)
 Самые маленькие по площади — Коттидж-Гров,  и  (все по 0,44 км²)
 Самый старый —  (инкорпорирован в 1779 г.)
 Самый молодой —  (инкорпорирован в 1998 г.)

Список 
Сортировка по умолчанию — по количеству жителей. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 Бывшие города 
  (328 жителей в 2010 г.<ref>Айрон-Сити  на сайте city-data.com</ref>, 180 в 2013 г.) — являлся городом с 1887 по 1901 и с 1962 по 2010 г.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Площадь и население (1990—2002) городов Теннесси // state.tn.us // стр. 616—625 // Архивировано из первоисточника 6 марта 2008
 Населённые пункты Теннесси на сайте city-data.com 
 Менее 1000 жителей
 1000—6000 жителей
 Более 6000 жителей

Теннесси
Города